Gembongan (Banyusari)
 Gembongan (Babakan)
 Gembongan (Gedek)
 Gembongan (Ponggok)
 Gembongan (Sigaluh)